Kamrás Ria (Eger, 1966. január 16. –) magyar üzletasszony, cégvezető és mentor.

Üzletasszony 

Kamrás Ria Egerben született. A középiskola elvégzése után a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán  szerzett diplomát pedagógusként. A következő néhány évet tanítással töltötte, majd Kanadába utazott, ahol az Eternal Boquets elnevezésű saját cégét is sikerre vitte, illetve a Kaire International Ltd. vállalatnál dolgozott, ahol nemzetközi képzések és tanfolyamok szervezésével foglakozott. A vállalat megbízásából üzletfejlesztési tevékenységeket végzett Kanadában, az USA-ban és Ausztráliában is.

Cégvezető 
Kanadából való hazatérése után az Oriflame Magyarország  ügyvezető igazgatójaként dolgozott 1997-től 2003-ig, amely pozícióban 80 alkalmazott és több mint 30 ezer disztribútor munkáját irányította. Közben elvégezte a Stockholm School of Economics IFL Executive Education képzését. Megszületett második gyermeke, majd saját vállalkozást alapított, amelyet 2009 és 2017 között vezetett. A cég felső kategóriás ingatlanok számára értékesített világítási rendszereket.

Mentor és coach 
2017-ben alapította meg és indította útjára a One Big Team Global  nemzetközi oktatási platformot, ami mára egy többnyelvű, folyamatosan bővülő, videotréningeken alapuló, moduláris e-learning rendszerré fejlődött. Ezen a platformon a vezetői coaching- és mentorprogram fejlesztője és projektvezetője. Az utóbbi években számos előadást és képzést szervezett csapatával, továbbá rendszeresen meghívják előadni helyi, regionális és több ezer fős nemzetközi rendezvényekre egyaránt.

Jegyzetek 

1966-ban született személyek
Élő személyek
Magyar üzletemberek
Magyar nők